Tamaris bezeichnet:

 in der Antike:
 einen Fluss in Britannien, heute die Tamar (England) 
 einen Fluss in Hispanien, heute die Tambre (Fluss) im nordwestlichen Spanien
 eine Marke der Wortmann Schuh-Holding
 Tamaris-sur-Mer, Ortsteil von La Seyne-sur-Mer, Frankreich
 Tamaris (Alès), Ortsteil von Alès, Frankreich